Куа:
 Куа (строение) — молитвенное строение у удмуртов.
  — город в Венесуэле.
 Куа́, Жан-Рене-Констан (1790—1869) — французский врач и зоолог.